Zkratka (značka) EDA může znamenat:

 Enterprise Digital Assistant – je průmyslová (robustní, odolná) verze PDA (Personal Digital Assistant).
 Electronic design automation – je součást systému CAD
 Eda – zdomácnělá varianta jména Eduard
 European Defence Agency – úřad EU pro obrannou kooperaci mezi členskými zeměmi